Rio Acaraú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Coreaú, vattendrag, Ceará, 
 Rio Acaraú (vattendrag), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar